Levassor peut faire référence à:

Patronymes 
 Pierre Levassor, (1808-1870), acteur et chanteur français ;
 Émile Levassor, (1843-1897), ingénieur français, constructeur automobile ;

Homonymie de patronyme